Charles Hope kan syfta på bland andra:

* Charles Hope, 1:e earl av Hopetoun (1681–1742), skotsk ädling
 Charles Hope, 3:e markis av Linlithgow (1912–1987), brittisk peer